Thaumatorhynchus brooksi är en ödleart som beskrevs av  Parker 1924. Thaumatorhynchus brooksi ingår i släktet Thaumatorhynchus och familjen agamer. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Agamer
brooksi